Beaver Creek puede referirse a los siguientes lugares:
 Beaver Creek (Maryland), lugar designado por el censo en el condado de Washington, estado estadounidense de Maryland.
 Beaver Creek (Minnesota), ciudad en el condado de Rock, estado estadounidense de Minnesota.
 Beaver Creek (Montana), lugar designado por el censo en el condado de Hill, estado estadounidense de Montana.
 Beaver Creek (Colorado), área no incorporada en el condado de Eagle, Colorado.
 Beaver Creek Resort, estación de esquí, ubicada en Beaver Creek (Colorado).
 , varios municipios estadounidenses que llevan ese nombre.